Josep Prat (anarquista) (Barcelona, 1867 - 1932), anarquista i sindicalista  
 Josep Prat (organista), organista de la catedral de Girona (1787 - 1804) 
 Josep Prat i Bonet (Berga, Berguedà, 1894 - Córdoba, Argentina, 1936), esperantista, sindicalista i catalanista emigrat a l'Argentina
 Josep Prat i Delorta (Barcelona, 1730 – San Fernando, 1788), arquitecte català 
 Josep Prat Piera (Sarrià, 1898 - Manresa, 1987), advocat, periodista i polític 
 Josep Maria Prat i Puig (Barcelona, 1956), empresari, promotor cultural i mànager  
 Josep Melcior Prat i Solà (els Prats de Rei, Anoia, 1779 - Sant Sebastià, 1855), literat, traductor i polític lliberal
 Josep Prat Ripollès (Barcelona, 1911 - 1988), futbolista